I Campionati europei di ciclismo (en. European Championships) sono competizioni organizzate dall'Unione Europea di Ciclismo (UEC) per determinare i campioni d'Europa nelle diverse specialità del ciclismo, in cui concorrono ciclisti facenti parte dei Paesi membri dell'UEC stessa.

Vengono svolti ogni anno e vengono corsi da rappresentative nazionali.

I Campionati 
Gli eventi organizzati dalla UEC nelle diverse specialità sono:

Strada
Campionati europei di ciclismo su strada Juniors/Under-23
Campionati europei di ciclismo su strada Master

Pista
Campionati europei di ciclismo su pista Juniors/Under-23
Campionati europei di ciclismo su pista Elite
Campionati europei di ciclismo su pista Master
Campionati europei di mezzofondo

Mountain bike
Campionati europei di mountain bike 4-Cross
Campionati europei di mountain bike Cross-Country
Campionati europei di mountain bike Downhill
Campionati europei di mountain bike Masters Cross-Country/Downhill

Mountain bike marathon
Campionati europei di mountain bike Marathon Elite/U23
Campionati europei di mountain bike Marathon Masters

BMX
Campionati europei di BMX

Ciclocross
Campionati europei di ciclocross

Ciclismo indoor
Campionati europei di ciclismo indoor

Trial
Campionati europei di trial

Collegamenti esterni